Tai Shan – góra w Chinach
 Taishan – miasto w Chinach
 Taishan – chińska stacja badawcza na Antarktydzie
 Taishan– dzielnica Nowe Tajpej na Tajwanie